Foundation est le premier album du groupe Pills, sorti en 1995, puis réédité avec des remixes additionnels pour le Pack Collector en 1998.

Liste des pistes

Notes et références 

Album de Pills
Compilation musicale sortie en 1995